robaki palolo – rodzaj bezkręgowców poławianych w strefie subtropikalnej
 Pālolo – obszar niemunicypalny w hrabstwie Honolulu na Hawajach